Plaatsen in de Verenigde Staten:
Fort Smith (Arkansas)
Fort Smith (Montana)